Рейс 129 может иметь следующие значения:

 Рейс 129 Air China
 Рейс 129 Airbus Industrie